Marcio Alencar, mais conhecido como Marcio Kwen (São Paulo, 22 de outubro de 1979) é um guitarrista, violonista brasileiro, conhecido por seu trabalho como arranjador e produtor musical de grandes artistas brasileiros, tanto em shows quanto em estúdio de gravação.

Biografia 
Com 22 anos de carreira e muita experiência como sideman e músico de estúdio, produtor musical e arranjador, Marcio Kwen teve o privilégio de gravar, acompanhar em shows, produzir CDs e DVDs além de criar arranjos para diversos artistas. O paulistano, aos 12 anos começou tocando em bares da região, com duplas sertanejas, bandas de popular, na época em que karaokê era feito ao vivo com banda. Depois tocou em bandas de baile, onde teve a oportunidade de tocar todo tipo de música, do brega ao jazz. Quase autodidata, começou seus estudos de teoria musical na sede da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB) e, logo depois, na Fundação das Artes em São Caetano do Sul, no ABC paulista. Em 1994 participava do programa Especial Sertanejo, que ia ao ar toda quarta-feira na Rede Record, como musico da "casa".

Aos 16 anos fez sua primeira gravação em estúdio, com um cantor de reggae que ele acompanhava como freelancer. A partir disso começou a se interessar por estúdio, tanto que aos 18 anos montou um estúdio em sociedade com um baixista que tocava com ele nesse mesmo grupo. Lá ele fazia de tudo, arranjos, programava instrumentos no sequencer, gravava, tocava e ainda mixava os trabalhos feitos lá, além de morar no próprio estúdio. Com isso obteve experiência e intimidade suficiente com equipamentos de estúdio, da captação de áudio à masterização. Foi então, nessa época, que sofreu um acidente em um supermercado, que o levou a perda dos movimentos de dois dedos da mão direita. Após a cirurgia para religar os tendões ficou quase um ano sem poder tocar, até passar todo processo de fisioterapia e recuperação. Passado esse período, vendeu sua parte no estúdio que, algum tempo depois, veio a fechar. Então começou a se dedicar a carreira de músico acompanhante e de estúdio.

Hoje, Marcio Kwen possui uma carreira como poucos, além de possuir um setup invejável, pesquisador de equipamentos e explorador de timbres, com mais de 30 DVDs e inúmeros CDs gravados com os mais diversos artistas e estilos musicais, como produtor e arranjador. Trabalhou com artistas como Raça Negra, Vavá, Os Travessos, Daniel, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Rayssa & Ravel, Gilberto & Gilmar, Shirley Carvalhaes, Adriana e a Rapaziada, Banda Calypso, Fernando & Sorocaba, Gino & Geno, Padre Antônio Maria, Andrea Fontes, Maurício Mattar, Leonardo, Milionário & José Rico, Rick & Renner, Luan Santana, Teodoro & Sampaio, Marcos & Belutti, Léo Magalhães, Eduardo Costa e muitos outros.

Premiações 
Recentemente teve a honra de ter seu nome incluso no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, além de receber dois prémios Grammy Latino, um pela produção e arranjos do DVD De Volta aos Bares, de 2009, na categoria de Melhor Álbum Sertanejo, da dupla Bruno & Marrone, com quem atualmente acompanha em shows e é diretor musical; e o segundo, por participar como músico no álbum de Melhor Disco Sertanejo de 2010, o Doble Face, de Zezé Di Camargo & Luciano.

Discografia

CDs

Ligações externas 
 
 
 

Produtores musicais do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo